Иоганн Нассауский (—) — архиепископ майнцский (с 1397 по 1419).

Сын графа Адольфа Нассауского. Был ревностным приверженцем оппозиции курфюрстов против короля Венцель. Когда королём был выбран Рупрехт, то Иоанн был несогласен и с таким выбором: он стоял за папу Александра V, в то время как Рупрехт придерживался стороны Григория XII.

После смерти Рупрехта Иоанн сначала поддерживал Йоста (Йодокуса) против короля Сигизмунда. На соборе в Констанце Иоанн был за Яна Гуса.

Примечания

Литература 
 

Курфюрсты Майнца
Нассауский дом